Vers, a lírai alkotások némelyikének köznapi, általános elnevezése

 Franciaország
Vers, település Haute-Savoie megyében
Vers, település Lot megyében
Vers, település Saône-et-Loire megyében